Новоросі́йське — село в Україні, у Березнегуватському районі Миколаївської області. Населення становить 77 осіб. Орган місцевого самоврядування — Лепетиська сільська рада.

Посилання 
 Погода в селі Новоросійське

Села Баштанського району